Coberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Heinrich Coberg (1672–1744), deutscher Archidiakon, Prediger in Celle
 Johann Anton Coberg (1650–1708), deutscher Cembalist, Organist und Komponist

Siehe auch:
 Coberger
 Koberg (Begriffsklärung)
 Koberger